Tiguipa bezeichnet:
 Tiguipa (Chuquisaca) – eine Ortschaft im Departamento Chuquisaca
 Tiguipa (Tarija) – eine Ortschaft im Departamento Tarija
 Tiguipa (Gattung) – eine Gattung der Grabwespen